L'International Lawn Tennis Challenge 1914 (conosciuto oggi come Coppa Davis) è stata la 13ª edizione del massimo torneo riservato alle nazionali maschili di tennis. Vi hanno partecipato 7 nazioni.

L'Australasia ha battuto gli Stati Uniti nel challenge round che si è disputato al West Side Tennis Club di New York negli Stati Uniti dal 13 al 15 agosto.

Playoff

Tabellone

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Challenge round

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Tennis nel 1914
 1914